Humber – estuario del Regno Unito
Humber – casa ciclistica, motociclistica e automobilistica britannica, attiva dal 1868 al 1976
Humber – veicolo corazzato britannico
Humber – fiume canadese del Terranova e Labrador
Humber – fiume canadese dell'Ontario
Humber l'Unno – personaggio letterario